Amateur Girlfriends Go Proskirt Agents — дебютный студийный альбом норвежского дуэта Xploding Plastix, выпущенный на лейбле Beatservice Norway 31 июля 2001 года.

Стиль, отзывы критиков 
Джошуа Глэйзер, критик сайта Allmusic.com, оценил диск в три балла из пяти. В своей рецензии он охарактеризовал стиль музыки коллектива как «агрессивный электронный лаунж-джаз»; назвав манеру сочинения композиций на основе нескольких семплов, подвергнутых оригинальной оркестровке, «очень простой» и необычной, Глэйзер в то же время заявил, что она наскучивает слушателю после трёх-четырёх треков, поэтому вторая половина диска выдержана в более традиционной трип-хоповой стилистике.

Список композиций 
 «Sports, Not Heavy Crime» — 5:07
 «Funnybones & Lazylegs» — 4:48
 «6 Hours Starlight» — 3:22
 «Behind the Eightball» — 4:50
 «Single Stroke Ruffs» — 2:28
 «Treat Me Mean, I Need the Reputation» — 4:58
 «Relieved Beyond Repair» — 1:45
 «Tinntinnamputation» — 4:26
 «More Power to Yah» — 5:27
 «Having Smarter Babies» — 4:57
 «Far-flung Tonic» — 4:52
 «Happy Jizz Girls» — 2:54
 «Doubletalk Gets Through to You» — 5:24
 «Comatose Luck» — 3:39

Примечания 

Альбомы Xploding Plastix
Дебютные альбомы 2001 года